Die 66. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 30. September bis zum 9. Oktober 2022 im chinesischen Chengdu statt. Es wurden nur die Teamwettbewerbe ausgetragen. Es war die erste Team-WM seit 2018, nachdem die Weltmeisterschaft 2020 wegen der COVID-19-Pandemie ausgefallen war. Titelverteidiger war sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen China, das seine Titel in beiden Fällen verteidigen konnte.

Die deutsche Herrenmannschaft unter Trainer Jörg Roßkopf wurde Zweiter. Die Frauen gewannen Bronze in der Besetzung Han Ying, Shan Xiaona, Nina Mittelham und Sabine Winter mit Trainerin Tamara Boroš.

Vorfeld 
Zunächst war das Turnier im April geplant, wurde jedoch wegen der Corona-Situation in China verschoben. Dennoch verzichteten Österreich und auch andere Aktive wegen der strengen chinesischen Corona-Bedingungen auf eine Teilnahme. Zudem fehlten einige Aktive, da sich wegen der Verschiebung Terminkollisionen ergaben, auch gilt die Weltmeisterschaft wegen mehrerer neuer ITTF-Turnierformen als abgewertet.

Im deutschen Herrenteam fehlten Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov verletzungsbedingt sowie Patrick Franziska, der kurz zuvor Vater geworden war. Dafür traten Dang Qiu, Benedikt Duda, Ricardo Walther, Kay Stumper und Fanbo Meng an.

Qualifikation 
Die Qualifikation erfolgte über die letzten Team-Kontinentalmeisterschaften (Afrika, Asien, Europa, Amerika) bzw. über die Team-Weltrangliste vom Januar 2022 (Ozeanien). Zur Verfügung standen fünf Plätze für den afrikanischen Verband, elf für den asiatischen, zwölf für den europäischen, sieben für den panamerikanischen und drei für den ozeanischen. Automatisch qualifiziert war zudem der Gastgeber, ein 40. Platz wurde über die Weltrangliste vergeben.

Modus 
Die 40 qualifizierten Teams sollten in acht Gruppen zu je fünf Teams aufgeteilt werden, allerdings meldeten sich nur 32 Mannschaften (Männer) bzw. 28 Mannschaften (Frauen) für die Teilnahme an. Daher wurden vier 5er-Gruppen sowie drei (Männer) bzw. zwei (Frauen) 4er-Gruppen gebildet. In jeder Gruppe spielte im Rundenturnier-Modus jeder gegen jeden. Die Gruppenersten und -zweiten sowie zwei (Männer) bzw. vier (Frauen) Drittplatzierte rückten ins Achtelfinale vor, von wo aus es im K.-o.-Modus weiterging.

Alle Spiele wurden im Best-of-5-Modus ausgetragen und bestanden somit aus 3 bis 5 Einzeln, die, wiederum im Best-of-5-Modus ausgetragen, aus 3 bis 5 Sätzen bestanden.

Männer

Gruppe 1

Gruppe 2 

Durch die Punktgleichheit der drei Erstplatzierten wurde für die Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen drei Teams herangezogen, sodass Frankreich mit einem Spielverhältnis von 4:3 den ersten Platz belegte, Deutschland mit 4:4 den zweiten und Indien mit 3:4 den dritten.

Gruppe 3 

Durch die Punktgleichheit der Zweit- bis Viertplatzierten wurde für die Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen drei Teams herangezogen, sodass Hongkong mit einem Spielverhältnis von 5:4 den zweiten Platz belegte, Rumänien mit 5:5 den dritten und Ungarn mit 4:5 den vierten.

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6 

Bei Punktgleichheit wurde für die Platzierung der direkte Vergleich herangezogen.

Gruppe 7

Hauptrunde

Frauen

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4 

Bei Punktgleichheit wurde für die Platzierung der direkte Vergleich herangezogen.

Gruppe 5

Gruppe 6 

Bei Punktgleichheit wurde für die Platzierung der direkte Vergleich herangezogen.

Hauptrunde

Wissenswertes 
 Die Überlegenheit der chinesischen Damen zeigte sich darin, dass sie insgesamt nur zwei Sätze abgaben.

Weblinks 
 Die WM auf der Seite der ITTF (abgerufen am 18. September 2022)
 Die WM auf der Seite von World Table Tennis (abgerufen am 18. September 2022)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2022/11 Seite 14–24

Einzelnachweise 

2022
Tischtennisveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Chengdu
Weltmeisterschaft 2022